Из серии My Little pony девочки из Эквестрии - (англ. My Little Pony: Equestria Girls) — мультфильм, созданный студией Hasbro Studios и DHX Media по сценарию Меган Маккарти под руководством Джейсона Тиссена.

Из серии My Little pony девочки из Эквестрии: 
Мой маленький пони: Девочки из Эквестрии - Каникулы как они есть

2019 год

Мой маленький пони: Девочки из Эквестрии - Пропуск за кулисы для Сансет

2019 год

Мой маленький пони: Дев

очки из Эквестрии – Весенние каникулы

2019 год

Девочки из Эквестрии. Непредсказуемая дружба

2018 год

Девочки из Эквестрии. Забытая дружба

2018 год

Мой маленький пони: Девочки из Эквестрии – Легенды вечнозеленого леса

2016 год

Мой маленький пони: Девочки из Эквестрии – Игры дружбы

2015 год

Мой маленький пони: Девочки из Эквестрии – Радужный рок

2014